Беринг може да се отнася за:

 Витус Беринг (1681-1741) – датски мореплавател на руска служба;
 Емил фон Беринг (1854-1917) – немски физиолог;
 Беринг (връх, Канада) – връх (3620 м, ) в провинция Юкон, Канада.
 Беринг (връх, Магаданска област) – връх в Магаданска област, Русия;
 Беринг (връх, Чукотка) – връх на п-ов Чукотка, Русия;
 Беринг (езеро) – езеро () в Аляска;
 Беринг (залив, Охотско море) – залив () край остров Спафарев в Охотско море;
 Беринг (залив, Тихи океан) (Якутат) – залив () на Тихия океан, Аляска;
 Беринг (ледник) – ледник () в Аляска;
 Берингово море - море в Тихия океан, между Азия и Северна Америка;
 Беринг (нос, Магаданска област) – нос в Магаданска област, Русия;
 Беринг (нос, Чукотка) – нос () на п-ов Чукотка, Русия;
 Беринг (остров) - остров () от Командорските острови, Русия, в Берингово море;
 Беринг (полуостров) – полуостров в Магаданска област, Русия;
 Берингов проток - проток, разделящ Азия от Северна Америка;
 Беринг (река) – река в Аляска от басейна на залива Аляска.